

Чижовиці — село в гміні Прудник Прудницького повіту Опольського воєводства
 Чижовиці — село в гміні Ґожице Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Чижовиці — село в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства